Die Abkürzung UKSA steht für:

 UK Space Agency: die Raumfahrtbehörde von Großbritannien
 UK Skateboarding Association
 UK Shareholders Association
 UK Sailing Akademy

UKSA